Евгений Николаевич Андреев () — Герой Советского Союза (1962), Заслуженный парашютист-испытатель СССР (1985), Заслуженный мастер спорта СССР (1963), судья всесоюзной категории, полковник.

Биография 
Родился в Новосибирске 4 сентября 1926 года. Член КПСС с 1972 года. Воспитание получил в детском доме в Серове в 1937—1942. Работал на заводе в г. Нижний Тагил. В рядах Советской Армии с 1943 года. Обучался в лётной школе города Армавир в группе испытателей парашютной техники НИИ ВВС СССР.

В 1955 году окончил Рязанское воздушно-десантное училище. После окончания вуза стал испытателем парашютных систем. 1 ноября 1962 года в рамках секретного эксперимента, проводившегося руководителем советской космической программы С. П. Королёвым, с Вольского полигона на стратостате «Волга» вместе с П. И. Долговым поднялся на высоту 25 500 метров и совершил прыжок с парашютом. 24 500 метров он преодолел в свободном падении с максимальной скоростью 900 километров в час. Таким образом он установил мировые рекорды времени (4 мин 30 с) и дистанции свободного падения (24 500 м), засчитанные Международной авиационной федерацией (FAI). 14 октября 2012 года австриец Феликс Баумгартнер установил серию новых рекордов, побив рекорд высоты Андреева на 12 000 м. Рекорд Андреева по длительности свободного падения устоял: австрийский парашютист находился в свободном полёте 4 мин 20 с.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 декабря 1962 года за мужество и героизм, проявленные при испытании парашютной техники, Андрееву Евгению Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза, с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 11092).

В 1985 году Е. Н. Андрееву одному из первых в стране было присвоено почётное звание Заслуженный парашютист-испытатель СССР, нагрудный знак № 3.

В общей сложности Евгений Андреев совершил 8 прыжков из стратосферы.

Жил в посёлке Чкаловский Московской области. Умер 9 февраля 2000 года. Похоронен на кладбище села Леониха Щёлковского района Московской области.

Сочинения 
 Андреев Е. Н. Небо вокруг меня. — М.: ДОСААФ, 1983. — 70 с.

Примечания

См. также 
 Заслуженный парашютист-испытатель СССР
 Долгов, Пётр Иванович
 Киттингер, Джозеф
 Баумгартнер, Феликс
 Айкинс, Люк
 Red Bull Stratos

Ссылки 
 
 membrana.ru
 Спортивный некрополь
 Андреев, Евгений Николаевич. Новосибирская Книга Памяти

Члены КПСС
Судьи всесоюзной категории
Выпускники Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища
Персоналии:Воздушно-десантные войска СССР и России
Рекордсмены в авиации, воздухоплавании и космонавтике
Похороненные на кладбище деревни Леониха (Щёлковский район)